Bieg na 10 km mężczyzn techniką klasyczną podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998 w Nagano został rozegrany 12 lutego. Wzięło w nim udział 98 zawodników z 35 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Norweg Bjørn Dæhlie. Był to ostatni raz na igrzyskach olimpijskich, kiedy rozegrano bieg na 10 km mężczyzn.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998